No Time To Die puede referirse a:

Filmografía
 No Time to Die, una película de la saga de James Bond estrenada en 2020, dirigida por Cary Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig. 
 No Time To Die , una película de 2006 dirigida por King Ampaw.